Edsger Dijkstra (Edsger Wybe Dijkstra) - een Nederlands wiskundige en informaticus
 EWD's - een bekende reeks manuscripten van Dijkstra
 Emder Werft und Dockbetriebe GmbH - een reparatie- en onderhoudswerf in het Duitse Emden
 Station Earlswood (West Midlands) - een treinstation in Engeland met stationscode EWD
 Ellewoutsdijk met EWD als voormalige Lettercode van de thuishaven
 Station Ellewoutsdijk - een voormalig tramstation met stationscode Ewd